Abraham Kuenen, Nederlands theoloog en exegeet
 Donald Johan Kuenen,  Nederlands hoogleraar in de milieubiologie en rector magnificus van de Universiteit Leiden.
 Johannes Petrus Kuenen, Nederlands hoogleraar natuurkunde.
 Philip Henry Kuenen, Nederlands geoloog